Seekopf är ett berg i Österrike.   Det ligger i distriktet Politischer Bezirk Hermagor och förbundslandet Kärnten, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Toppen på Seekopf är  meter över havet.

Terrängen runt Seekopf är huvudsakligen bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Seekopf. Runt Seekopf är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Irschen,  km nordost om Seekopf. 

Trakten runt Seekopf består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kärnten
Berg i Österrike 1000 meter över havet eller högre